Příjmení Quintero nese více různých osobností:

 Federico Mena Quintero (* 1976) – mexický programátor
 Ioamnet Quinterová (* 1972) – kubánská atletka
 Juan Fernando Quintero (* 1993) – kolumbijský fotbalový záložník